Scooby-Doo má více významů:
 Scooby-Doo – série amerických animovaných seriálů a filmů
 Scooby-Doo (postava) – hlavní postava stejnojmenných filmů a seriálu
 Scooby-Doo (seriál) – animovaný seriál z let 1976–1978
 Scooby-Doo (film) – hraný americký film z roku 2002
 Scooby-Doo 2: Nespoutané příšery – hraný americký film z roku 2004